Yishak ist der Familienname folgender Personen:
 Bereket Yishak, äthiopischer Fußballspieler
 Luchia Yishak (* 1973), äthiopische Langstreckenläuferin